Dance or Die – cortometraggio del 1923 diretto da Erle C. Kenton
Dance or Die – film del 1999 prodotto dalla Northern Cinema House Entertainment
Dance or Die – video del 1987
Dance or Die – video del 2011